Гибы () — название населённых пунктов:

Польша 
 Гибы — сельская гмина (волость) в деревня в Сейненском повяте Подляского воеводстваа.
 Гибы —  деревня в Сейненском повяте Подляского воеводства.